Príncipe Carlos Luis de Liechtenstein (en alemán: Karl Aloys von und zu Liechtenstein) (16 de septiembre de 1878 en Frauenthal - 20 de junio de 1955 en Frauenthal) fue Imperial y Real Maestro de Caballería (Rittmeister) hasta el final de la monarquía de Austria-Hungría y desde el 13 de diciembre de 1918 hasta el 15 de septiembre de 1920 temporalmente primer ministro (Landesverweser) del Principado de Liechtenstein.

Familia 
Era hijo del príncipe Alfredo Luis de Liechtenstein y de su esposa y prima hermana, la princesa Enriqueta María de Liechtenstein. Se casó el 31 de marzo de 1921 en el registro civil en Stuttgart con la princesa Isabel de Urach, condesa de Württemberg y bisnieta del príncipe Florestán I de Mónaco. La boda religiosa se celebró el 5 de abril de 1921 en la Abadía de Tegernsee. 

Tuvieron cuatro hijos:
 Guillermo Alfredo (* 1922).
 María Josefa (* 1923).
 Francisca (* 1930).
 Wolfgang (* 1934).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 Lista genealógica de la Casa de Liechtenstein online Gotha von Paul Theroff

Nacidos en 1878
Fallecidos en 1955
Príncipes de Liechtenstein
Católicos de Liechtenstein
Liechtensteinianos del siglo XX